María Cristina de Orleans (en francés Marie Christine d'Orléans, Sevilla, 29 de octubre de 1852- id. 28 de abril de 1879) fue una de las hijas de Antonio de Orleans, duque de Montpensier (1824-1890), y de Luisa Fernanda de Borbón, infanta de España (1832-1897). Se crio en Sevilla, y dada su cercana relación con la familia real española le fue otorgado el título de infanta de España.

Biografía 
María Cristina nació en Sevilla, ciudad en la que se vieron obligados a residir sus padres para así mantenerse alejados de cualquier intriga palaciega en la corte de Isabel II de España, hermana de su madre. Era la tercera hija de los nueve vástagos que tuvieron los Montpensier, aunque de ellos sólo tres llegarían a superar la niñez, aparte de María Cristina: María Isabel, María Amalia, María de las Mercedes y Antonio. Fueron sus padrinos su tío-abuelo Francisco de Paula, duque de Cádiz, y abuela materna, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, cuyo nombre le fue impuesto.

En 1878 su hermana María de las Mercedes, que era ocho años menor que María Cristina, contrajo un brillante matrimonio con su primo, el rey Alfonso XII de España. La unión, celebrada por amor y no por razones políticas, ayudaría a sellar la brecha personal existente entre Isabel II y su hermana, la duquesa de Montpensier. La felicidad de la pareja, y de la familia entera, se vio truncada pocos meses después cuando María de las Mercedes falleció de tifus.

La muerte de María de las Mercedes sumió a la familia real es una profunda tristeza; Alfonso XII quedó especialmente desolado al haberse quedado viudo con tan solo 20 años de edad, pero dado que carecía de heredero, pronto se vio obligado a buscar una segunda esposa. Durante unos meses cortejó a María Cristina, que se mostró dispuesta a reemplazar a su difunta hermana, pero pronto se hizo evidente que sufría tuberculosis. 

María Cristina falleció a la edad de 26 años el 28 de abril de 1879 en su Sevilla natal, cuatro meses después murió también su prima la infanta María del Pilar. Su primo, Alfonso XII, contrajo matrimonio finalmente el 28 de noviembre de ese mismo año con la archiduquesa María Cristina de Austria, y tendría con ella tres hijos.

En un primer momento fue enterrada en el panteón familiar del palacio de San Telmo. Fue trasladada al Panteón de los Infantes del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial el 22 de octubre de 1887, donde se encuentra enterrada en la primera cámara sepulcral bajo el epitafio:CHRISTINAE AB ORLEANS IN AETATIS FLORE EREPTAE, ANNO MDCCCLXXIX

Memento quia ventus est vita mea et non revertetur oculus meus ut videat bona (Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha [Job 7, 8])

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta María Cristina de Orleans.

Órdenes 

 29 de octubre de 1852:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Infantas de España de gracia
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Sevilla
Fallecidos en Sevilla